Die RBC Pro Challenge 2018 war ein Tennisturnier für Damen in Tyler, Texas. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 30. Oktober bis 4. November 2018 statt.

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

ITF Women’s Circuit 2018
Tennisturnier in Tyler (Texas)